«Укради мое сердце» () — фильм 2007 года о двух школьницах, которые похитили поп-группу. Премьера состоялась на фестивале Tribeca Film в субботу 28 апреля 2007. Фильм снимался в школе Juan Diego Catholic в Дрейпере, Юта и в школе Hillcrest в Мидвале, Юта. Фильм был показан на ABC Family.

Сюжет 
Дэвон (Алона Таль) и Габби (Даниэлла Моне) — фанатки мужской поп-группы 5 Leo Rise (The Click Five). В школе собирают этикетки от энергетика, чтобы выиграть конкурс и пригласить группу сыграть в их городе. Случайно Дэвон сжигает все этикетки и заодно волосы самой популярной девушки в школе. Теперь её и Габби все презирают. Единственный выход — заставить группу сыграть в их школе. Родители Дэвон уезжают, оставляя её с сестрой (Кристи Карлсон Романо). Дэвон и Габби решают похитить группу с помощью своего друга Линкольна, который влюблен в Дэвон. В обмен на это Дэвон обещает пойти с Линкольном на выпускной.

Всё удаётся, но они похищают лишь трёх членов группы из пяти — Ричи (Эрик Дилл), Мейсона (Джои Зер) и Скутера (Бен Романс). Девушки договариваются не влюбляться в пленников. Сестра Дэвон, Даниэль, устраивает в доме вечеринку и не замечает происходящего. Габби и Дэвон просят группу сыграть в их школе. Наконец те соглашаются, но выясняется, что вокалист Ричи не может петь на публике и всегда поет под фонограмму. Дэвон помогает ему преодолеть себя. Ричи целует её, Габби видит это и уходит, обиженная на то, что Дэвон нарушила договор. Самой Габби нравится другой член группы — Мейсон. Габби раздражена ещё и тем, что все всегда решают всё за неё, и она не может ничего ответить. Но в школе, когда самая популярная девушка в школе грубит ей, Габби дает достойный отпор.

Линкольн ревнует Дэвон к Ричи и увозит последнего в лес, привязав там, но затем по приказу Дэвон возвращает обратно. Ричи наконец может петь сам, и Дэвон зовёт всех на концерт. В этот момент приезжают её родители, но сестра, уже узнавшая правду, отвлекает их, потому что она влюбилась в гитариста группы Скутера.
На концерте группа поет песню Kidnap my heart, Дэвон и Габби мирятся.

В ролях 

Five Leorise (The Click Five):

Производство 
 Укради мое сердце — презентация Teek Films.
 Продюсеры — Кэт Хантас и Челси Силс
 Исполнительные продюсеры — Хагаи Шахам, Саймон Франкс, Зиги Камаса.

Музыка 
Фильм «Укради моё сердце» представляет новые песни группы The Click Five и певицы Кристи Карлсон Романо, включая:
 Kidnap My Heart — The Click Five
 No Such Thing и Friday Night — Кристи Карлсон Романо.

Ссылки 
 MySpace
 Yahoo! Movies
 Warner Music
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года